Davisov pokal 1950 je bil devetintrideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1950 v športu
1950